Леордени има више значења:

 Леордени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Леордени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Леордени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији